est une expression anglo-saxonne employée pour parler de canicule.

 est également le titre de plusieurs œuvres :

 Dog Days, un album du groupe de rock sudiste américain Atlanta Rhythm Section sorti en 1975 ;
 Dog Days, un film autrichien réalisé par Ulrich Seidl sorti en 2001 ;
 Dog Days, un anime japonais réalisé par Keizō Kusakawa diffusé pour la première fois en 2011.